Waiau désigne plusieurs lieux en Nouvelle-Zélande :

 Waiau (Canterbury)
 Waiau (Taranaki)
 Waiau (Coromandel)
 Waiau (Auckland)
 Waiau Bay

Il existe trois cours d'eau en Nouvelle-Zélande portant le nom de Waiau, l'un dans l'île du Nord et deux dans l'île du Sud :

 Waiau (rivière de Hawke's Bay)
 Waiau (cours d'eau, Canterbury), autrefois appelé Waiau-ua
 Waiau (Southland)

Il existe également un lac Waiau à Hawaii.

Homonymie de toponyme